«Третий акт» () — фильм Роба Райнера, в главной роли Морган Фримен. Премьера картины состоялась 6 июля 2012 года.

Сюжет 
В стремлении задействовать свой оригинальный талант, прикованный к инвалидной коляске писатель переезжает в сельский город, где знакомится с матерью-одиночкой и её тремя детьми, которые помогают ему возродить страсть к писательству.

В ролях 
 Морган Фримен — Монте Уайлдхорн
 Вирджиния Мэдсен — миссис О’Нил
 Мадлен Кэрролл — Уиллоу О’Нил
 Эмма Фурманн — Финнеган О’Нил
 Кинан Томпсон — Генри
 Фред Уиллард — Эл Кайзер

Признание 
За свою роль в фильме Морган Фримен был номинирован на премию NAACP Image Award, уступив в итоге исполнителю главной роли в фильме «Экипаж» Дензелу Вашингтону.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы Castle Rock Entertainment
Фильмы на английском языке
Фильмы о писателях
Фильмы США 2012 года